Фискалитет или фискалат —  институт, созданный в 1711 году Петром I Указами от 2 и 5 марта, предшественник русской прокуратуры. Один из первых институтов государственного финансового контроля, заложивший основу развития контрольно-ревизионной и аудиторской практики в области государственных и корпоративных финансов России.

По мнению Казариной А. Х. фискалитет соединял в себе одновременно черты полицейского сыска и гласного надзора. В состав фискалитета входил обер-фискал и провинциал-фискалы.

Согласно П. П. Баранову, А. А. Шапошникову первым обер-фискалом был старший дьяк Преображенского приказа Я. Былинский, продержавшийся на посту менее года. Второй обер-фискал – стольник М.В. Желябужский.

Значительное влияние на становление фискалитета оказал Генрих фон Гюйссен — по мнению П. П. Баранова и А. А. Шапошникова многие положения закона от 23 октября 1713 г. и именного Указа от 17 марта 1714 г. «О фискалах и о их должности и действии» были взяты из работы Г. фон Гюйссен 1713 года под названием «Проект одной страны, весьма нуждающейся в фискал-коллегии».

Примечания

Литература 
 
 

Дополнительное чтение
 Копылова О. П. Прокурорский надзор. Тамбов, 2007.
 Платонова Н. В. Государственный контроль (фискалитет) в России и русское общество в первой четверти XVIII века. Автореф. дис. … к. ист. н. М., 2000.
 Полиевктов М. А. Проект бар. Гюйсена об учреждении в России фискал-коллегии (1713). М., 1914.

Ссылки 
 

Государственный финансовый контроль